

Codici 
 BLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belmullet (Eire)
 bly – codice ISO 639-3 della lingua notre
 BLY – codice ISO 3166-2:GB di Ballymoney (Regno Unito)

Geografia 
 Bly – località della Contea di Klamath (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Nellie Bly – giornalista statunitense
 Robert Bly – poeta statunitense

Altro 
 Bly – personaggio di Guerre stellari
 Bly – cratere sulla superficie di Venere